Мезёкерестеш () — город на северо-востоке Венгрии в 30 километрах от столицы медье — города Мишкольца. Население города — 3 818 человек. Ближайший город — Мезёкёвешд (в 12 км). Название города переводится как «поле крестоносцев»: в 1596 году близ города произошло сражение (Керестецкая битва) между турецкой армией султана Мехмеда III и армией католических государств под предводительством Максимилиана Австрийского. Город процветал после освобождения от турок, но к XIX веку утратил своё значение.

Население 
Город населён венграми, составляющими 97 % населения, и цыганами, составляющими 3 %.
В городе есть 2 храма римско-католической церкви и 1 реформатская церковь.

{| class="wikitable" style="text-align: right"
|-
! Год
! Население (чел.)
|-
! 1930
| 5517
|-
! 1941
| 5622
|-
! 1949
| 5391
|-
! 1960
| 5443
|-
! 1970
| 4861
|-
! 1980
| 4674
|-
! 1990
| 4510
|-
! 2001
| 4192
|-
! 2010
| 4220
|-
! 2013
| 3868
|-
! 2014
| 3882
|-
! 2015
| 3818

Примечания 

Населённые пункты медье Боршод-Абауй-Земплен